Краснобо́рское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пудожском районе Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Красноборский.

История 
Сельское поселение образовано Законом от 1 ноября 2004 года.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 5 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Красноборское сельское поселение 
 Объекты культурного наследия на территории Красноборского сельского поселения

Муниципальные образования Пудожского района
Сельские поселения Пудожского района